Säsongen 2011/2012 är Manchester United FC:s tjugonde säsong i Premier League och deras 37:e säsong i följd i den högsta divisionen av det engelska seriesystemet.

Manchester United började säsongen med en 3–2-vinst över rivalerna Manchester City i Community Shield på Wembley den 7 augusti. United avslutade säsongen på en andra plats medan första platsen gick till rivalen Manchester City. Manchester United blev utslaget av schweiziska Basel i sextondelsfinalen i Champions League.

FA Community Shield

Premier League

Tabell

Målskyttar
  Wayne Rooney 26
  Javier Hernández 10
  Danny Welbeck 9
  Nani 8
  Dimitar Berbatov 7
  Ashley Young 6

Övergångar

In

Ut

Referenser 

Manchester United FC:s säsonger
Manchester United